Miejscowości w Anglii:
 Bolton – miasto w hrabstwie Wielki Manchester
 Bolton – stacja kolejowa w Bolton
 Bolton – dystrykt hrabstwa Wielki Manchester
 Bolton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Bolton – miejscowość w Kumbrii
 Bolton – miejscowość w hrabstwie Northumberland
 Bolton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire
 Bolton-by-Bowland – miejscowość w hrabstwie Lancashire
 Bolton-le-Sands – miejscowość w hrabstwie Lancashire
 Bolton-on-Swale – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire
 Bolton upon Dearne – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire
 Bolton Abbey – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire
 Bolton Bridge – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire
 Bolton Green – miejscowość w hrabstwie Lancashire
 Bolton Houses – miejscowość w hrabstwie Lancashire
 Bolton Percy – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire
 Bolton Town End – miejscowość w hrabstwie Lancashire
 Bolton Woods – miejscowość w Bradford, w hrabstwie West Yorkshire
 Boltonfellend – miejscowość w Kumbrii
 Castle Bolton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire
 Boltons – civil parish w Kumbrii
 Bolton Low Houses – miejscowość w Kumbrii
 Bolton New Houses – miejscowość w Kumbrii
 Bolton Wood Lane – miejscowość w Kumbrii
 Boltongate – miejscowość w Kumbrii
Miejscowości w USA:
 Bolton – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Bolton – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Bolton – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Hinds
 Bolton – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Bolton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus
 Bolton – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
Gminy w USA:
 Bolton (ang. Bolton Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Bolton (ang. Bolton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Bolton (ang. Bolton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Bolton (ang. Bolton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Bolton (ang. Bolton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus
 Bolton (ang. Bolton Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
Inne:
 Bolton (Kanada) – gmina w Ontario (Kanadzie)
 Michael Bolton – amerykański wokalista, kompozytor i autor tekstów
 Bolton – fikcyjny ród szlachecki z Pieśń lodu i ognia George’a R.R. Martina